Seznam občin departmaja Ille-et-Vilaine zajema 353 občin.

 (CAR) Aglomeracijska skupnost Rennes Métropole, ustanovljena leta 2000.
 (CAS) Aglomeracijska skupnost Pays de Saint-Malo, ustanovljena leta 2001.
 (CAV) Aglomeracijska skupnost Vitré, ustanovljena leta2002.

Ille-et-Vilaine